Shirase puede hacer referencia a:

 Nobu Shirase (1861-1946), oficial del Ejército Imperial Japonés que dirigió la  primera Expedición Antártica Japonesa entre 1910 y 1912.
Varios accidentes geográficos antárticos, bautizados en su honor:
Glaciar Shirase.
Costa Shirase.
Banco Shirase.
Dos buques rompehielos de investigación también portan el nombre Shirase, pero en honor al glaciar:
Shirase (AGB-5002)
Shirase (AGB-5003)
 Battle Programmer Shirase, un videojuego.
 Shirase (revista), una revista sobre manga y anime.